

Archeologia 
 Croce in pietra di Ungava (nota anche come Martello di Thor) – formazione rocciosa artificiale a forma di T sulle sponde del fiume Arnaud nella penisola di Ungava, Québec, Canada

Geografia 
 Baia di Ungava – insenatura dell'oceano Atlantico sulla costa del Labrador nel Canada
 Penisola di Ungava – penisola canadese nel Québec, propaggine della penisola del Labrador